Il doppio  del Città di Como Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.
Philipp Marx e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma Mergea quest'anno non ha partecipato.

Marx ha fatto coppia con Dustin Brown.

Rameez Junaid e Igor Zelenay hanno battuto in finale Marco Crugnola e Stefano Ianni 7–5, 7–6(7–2).

Teste di serie

  Dustin Brown /  Philipp Marx (quarti di finale)
  Rameez Junaid /  Igor Zelenay (Campioni)

  Frank Moser /  Franko Škugor (quarti di finale)
  Marin Draganja /  Mate Pavić (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Città di Como Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013